Rucker ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur William Rucker (1848–1915), britischer Physiker
 Atterson W. Rucker (1847–1924), US-amerikanischer Politiker
 August Rucker (1900–1978), deutscher Architekt, Hochschullehrer und Politiker
 Aureliano Rucker, uruguayischer Politiker
 Conrado Rucker, uruguayischer Politiker
 Conrado F. Rucker, uruguayischer Politiker
 Darius Rucker (* 1966), US-amerikanischer Musiker
 Fabian Rucker (* 1985), österreichischer Jazzmusiker
 Florentina Rucker (* 2001), österreichische Schauspielerin
 Franz Rucker (1808–1866), österreichischer Maler
 Frostee Rucker (* 1983), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Hanna Rucker (1923–1982), deutsche Schauspielerin

 Helena Rucker († 1597), deutsche Apothekerin
 Helmut O. Rucker (* 1948), österreichischer Geophysiker und Weltraumphysiker
 Ignaz Rucker (1879–1957), deutscher Theologe und Geistlicher
 Joseph T. Rucker (1887–1957), US-amerikanischer Kameramann
 Laux Rucker, deutscher Glockengießer
 Mike Rucker (* 1975), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Nap Rucker (1884–1970), US-amerikanischer Baseballspieler
 Reggie Rucker (* 1947), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Rudy Rucker (* 1946), US-amerikanischer Schriftsteller und Informatiker
 Stefan Rucker (* 1980), österreichischer Radrennfahrer
 Tinsley W. Rucker (1848–1926), US-amerikanischer Politiker
 Ursula Rucker, US-amerikanische Musikerin und Songtexterin 
 William W. Rucker (1855–1936), US-amerikanischer Politiker

Rucker steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rucker (Kalifornien)
 Rucker (Missouri)
 Rucker (Tennessee)
 Rucker (Texas)

Sonstiges:
 Haus-Rucker-Co, österreichische Künstlergruppe
 Rucker Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Rucker Spur, Felssporn im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mount Rucker, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:

 Rückert
 Ruckert
 Rücker
 Rückers